Евгений Аметистов: Аметистов, Евгений Васильевич (1884—1938) — священник, деятель обновленческого движения.
 Аметистов, Евгений Викторович (род. 1940) — российский теплофизик, член-корреспондент РАН.